Quincey kan syfta på:
 Quincey, Côte-d'Or
 Quincey, Haute-Saône